Por Bertram pode estar à procura de:
Bertram (Iowa)
Bertram (Texas)
Adolf Bertram

Ver também
Bartram

Desambiguação